Мухаммад VII: Мухаммад VII аль-Мустаин (1370—1408) — эмир Гранады (1392—1408).
 Мухаммад VII аль-Мунсиф (1881—1948) — бей Туниса (1942—43)